Achim von Arnim – niemiecki naukowiec i żołnierz (1881–1940)
 Achim von Arnim – niemiecki pisarz (1781–1831)